Gregori Doxapater, jurista romà d'Orient
 Doxapater Nilus, jurista romà d'Orient
 Doxapater Sacel·lari, jurista romà d'Orient